En politique, un royaume est un pays dont le chef de l'État est un roi ;
 le Royaume-Uni est un État couvrant l'Écosse, l'Irlande du Nord, le pays de Galles et l'Angleterre ;
 en religion, le Royaume de Dieu est un concept théologique à dimension eschatologique du judaïsme et du christianisme ;
 le Gâteau des rois, appelé dans certaines villes , notamment à Montpellier ;
 en virologie, le royaume est le rang taxonomique le plus élevé établi par l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV, Comité international de taxonomie des virus).

Voir aussi